Александр Иванович Ильинский:
 Ильинский, Александр Иванович (1831 — около 1893) — русский врач.
 Ильинский, Александр Иванович (1899—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.